Список видів роду хріниця:

Список, який містить 234 визнані види роду хріниця (Lepidium) з родини капустяних (Brassicaceae), складений на основі даних сайту «The Plant List».

Українські назви видів, які містять посилання на авторитетні джерела, є прийнятими українськими назвами.

Визнані види

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

X

Z

Примітки

Посилання 

 Список видів роду Lepidium на сайті «Vascular Tropicos» Міссурійського ботанічного саду 
 Lepidium на сайті «International Plant Names Index» 
 Lepidium на сайті «Plantsystematics» 
 Список видів Lepidium на сайті Міжнародної ради ботанічних садів з охорони рослин 
 Список видів Lepidium в базі даних «International Organization for Plant Information» (IOPI) 
 Список видів роду Lepidium на сайті «Germplasm Resources Information Network» (GRIN)  

хріниця
хріниця